Маракас может означать:
 Маракас — город в Бразилии.
 Маракас — латиноамериканский музыкальный (ударно-шумовой) инструмент.